«И́гры шпио́нов» () — фильм 2020 года режиссера Доминика Кука о работе британского бизнесмена Гревилла Винна, нанятого в качестве агента МИ-6, и советского офицера Олега Пеньковского, который передавал на Запад информацию. В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Броснахан, Джесси Бакли, Мераб Нинидзе, Ангус Райт и Кирилл Пирогов.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Sundance 24 января 2020 года, а его релиз был запланирован на 30 октября 2020 года в Великобритании и 21 февраля 2021 года в США.

Сюжет 
«Игры шпионов» рассказывают историю британского бизнесмена, который помог ЦРУ проникнуть в советскую ядерную программу во время холодной войны. Винн и его российский источник Олег Пеньковский (кодовое имя Ironbark) предоставили важную информацию, которая положила конец кубинскому ракетному кризису.

В ролях 
 Бенедикт Камбербэтч — Гревилл Винн
 Рэйчел Броснахэн — Хелен Тэлбот
 Джесси Бакли — Шейла Винн
 Мераб Нинидзе — Олег Пеньковский
 Владимир Чуприков — Никита Хрущёв
 Ангус Райт — Дики Фрэнкс
 Кирилл Пирогов — Грибанов
 Кейр Хиллз — Эндрю Винн
 Джонатан Харден — Леонард
 Александр Котяков — советский офицер
 Ольга Кох — Ириса
 Желько Иванек — директор ЦРУ
 Мария Миронова — Вера
 Дмитрий Воронцов — русский делегат
 Андрей Курганов — русский пассажир
 Андрей Малый — Митрохин

Производство 
1 мая 2018 года было объявлено, что FilmNation Entertainment снимает фильм о британском шпионе Гревилле Винне по сценарию Тома О’Коннора. Доминик Кук собирается поставить фильм и продюсировать его вместе с О’Коннором, Беном Пью, Рори Эйткеном, Адамом Эклендом, Джошем Варни и Лией Кларк. Производством займется компания SunnyMarch.

Наряду с первоначальным объявлением производства было подтверждено, что Бенедикт Камбербэтч был выбран на роль Гревилла Винна. В октябре 2018 года было объявлено, что к актёрскому составу фильма присоединились Рэйчел Броснахан, Джесси Бакли, Мераб Нинидзе, Ангус Райт и Кирилл Пирогов.

Съёмки фильма начались 15 октября 2018 года и продлились до 7 декабря 2018.

Релиз 
Мировая премьера фильма под названием Ironbark состоялась на кинофестивале Sundance 24 января 2020 года Вскоре после этого Roadside Attractions и Lionsgate приобрели права на показ в США. Фильм под новым названием «Курьер» вышел в прокат в США 28 августа 2020 года. Однако он был отложен до 16 октября 2020 года. Его планировалось выпустить в Великобритании 30 октября 2020 года.

Прием критиков 
Согласно агрегатору рецензий Rotten Tomatoes, фильм имеет рейтинг одобрения 82 % на основе 17 рецензий со средним рейтингом 6,56 / 10. На Metacritic фильм имеет средневзвешенную оценку 62 из 100, основанную на 10 отзывах, что указывает на «в целом положительные отзывы».

Примечания

Ссылки 

Фильмы Lionsgate Films
Фильмы Roadside Attractions
Фильмы FilmNation Entertainment
Фильмы 2020 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2020 года
Фильмы США 2020 года
Фильмы о ЦРУ
Фильмы о MI6